Az alábbi szócikk a  Hamis cica  című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

1. évad (2016-2017)

Minisorozat

Hamis cica a minisorozat

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái